Lionheart (zespół muzyczny)
 Lionheart (album Kate Bush)
 Lionheart (album Maddy Prior)
 Lionheart (album Saxon)
 Lionheart (film 1987)
 Lionheart (film 1990)
 Lionheart (gra komputerowa)

Zobacz też
 Lwie Serce (ang. Lion heart)